Col de Cou steht für:

 Col de Cou (Cervens) auch Col de Cou (Vallée Verte), Pass zwischen Cervens und Habère-Poche im französischen Département Haute-Savoie, Frankreich 
 Col de Cou (Champéry), Pass zwischen Samoëns im Département Haute-Savoie, Frankreich, und Champéry im Kanton Waadt, Schweiz 
 Col de Cou (Haute-Savoie), Gebirgspass in der Region Auvergne-Rhône-Alpes im Département Haute-Savoie 
 Col de Cou (Hérens), Pass zwischen Val d’Hérens und Val de Réchy im Kanton Wallis, Schweiz